El nombre Laguna Salada puede referirse a:

Laguna Salada es un municipio dominicano de la provincia de Valverde.
Laguna Salada es una depresión arenosa o cuenca predominantemente seca que forma parte del delta del río Colorado, en el municipio de Mexicali, B. C., México. 
Laguna Salada es una laguna ubicada en el salar de Chalviri, departamento de Potosí, Bolivia.
Laguna salada es un complejo lagunar en el municipio de Chiprana, Zaragoza, España.
Laguna Salada es el nombre que recibe una falla geológica que se extiende entre el condado de Imperial en Estados Unidos y el municipio de Mexicali en Baja California. 
La gran laguna salada, es un lago salado del departamento de Mártires, provincia de Chubut, Argentina.